Меттерних () — многозначный немецкий термин.

Игристое вино 
 Меттерних — игристое вино Германии, производимое в земле Гессен.

Персоналии 
 Меттерних, Паулина фон (1836—1921) — знаменитая светская львица при дворах Наполеона III и Франца-Иосифа, внучка и невестка австрийского канцлера К. Меттерниха.



Род 
 Меттернихи — угасший в 1992 году немецко-австрийский дворянский род.

Сооружения 
 Замок Меттерних — руины средневекового замка в земле Рейннланд-Пфальц.